«Дворец» () — будущий мини-сериал режиссёра Стивена Фрирза. Главную роль в нём сыграет Кейт Уинслет. Премьера состоится на HBO.

Сюжет 
Действие сериала происходит в течение года за стенами дворца в стране с авторитарным режимом. Именно в это время режим начинает приходить в упадок.

В ролях 
 Кейт Уинслет

Производство и премьера 
Проект был анонсирован в июле 2022 года. Кейт Уинслет стала одним из исполнительных продюсеров и получила главную роль. Режиссёр сериала — Стивен Фрирз, шоураннер — Уилл Трейси, который занимает ещё и пост продюсера (вместе с Фрэнком Ричем). Над сценарием работают Сет Рейсс, Джули Вайнер, Джен Спира, Сара ДеЛаппе, Гэри Штейнгарт.

Примечания 

Телесериалы США